

Toponymes

Comarque de Bages, comarque de Catalogne.

Bages, commune française du département de l'Aude.
 Bages, commune française du département des Pyrénées-Orientales.

Voir aussi 
 Bage : rivière française

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France